Al Azraq ash Shamālī är en ort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Zarqa, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Amman. Al Azraq ash Shamālī ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Al Azraq ash Shamālī är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Al Azraq ash Shamālī. Runt Al Azraq ash Shamālī är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Al Azraq ash Shamālī är det största samhället i trakten. Trakten runt Al Azraq ash Shamālī är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Zarqa (guvernement)